Kōh-e Chūk Shākh är ett berg i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Badakhshan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Kabul. Toppen på Kōh-e Chūk Shākh är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Kōh-e Chūk Shākh är huvudsakligen bergig, men den allra närmaste omgivningen är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Kōh-e Chūk Shākh. Runt Kōh-e Chūk Shākh är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Ashkāsham,  kilometer sydost om Kōh-e Chūk Shākh.

Trakten runt Kōh-e Chūk Shākh består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Badakhshan (provins)
Berg i Afghanistan 5000 meter över havet eller högre